

Зикови — присілок, Котельніцький район, Кіровська область
 Зикови — присілок, Орловський район, Кіровська область